Первый дивизион 1995 () — 53-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 14 мая 1995 года и закончился 15 октября 1995 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1995
Фарерские острова
1995 год на Фарерских островах